«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» — альбом саундтрек к одноименному фильму, издан в 2006 году.

Об альбоме 
В данном саундтреке композитор сильно экспериментировал, в отличие от саундтрека к предыдущему фильму (были использованы ,  и электронная музыка). Несмотря на то, что некоторые говорили о использовании в саундтреке электрогитары, Ханс Циммер это отрицает:

На самом деле, это не электрогитара. Вы знаете, что это такое? Это оркестр, пропущенный через гитарный усилитель, и снова проигранный. Как только они закончили играть, мы подключили их к гитарному усилителю!

Список композиций

Бонусные треки

Примечания 

Альбомы 2006 года
Саундтреки 2006 года
Пираты Карибского моря